Mars má více významů:

 Mars (planeta) – je čtvrtá planeta Sluneční soustavy
 Mars (mytologie) – bůh války v římské mytologii
 Mars (firma), známá jako Mars, Incorporated – americká společnost obchodující s potravinářskými výrobky (např. stejnojmenné tyčinky Mars)
 Mars (tyčinka) – čokoládová tyčinka s karamelem vyráběná stejnojmennou společností Mars, Inc.
 Mars (Germán) – příslušník germánského kmene Marsů
 Mars (stěžeň) – bojové stanoviště na stěžni lodi
 Mars (1564) – švédská plachetnice ze 16. století
 MARS (šifra) – bloková šifra
 Mars-Werke – německý výrobce motocyklů a automobilů (1873-1958)
 Weiße Mars – typ motocyklů této firmy
 Mars – původní název americké drone metalové kapely Sunn O)))
 Mars 1 – označení vozidel firmy Marsonetto
 Mars – starší značka cigaret
 Akronym z Mittleres Artillerie Raketen System – německá verze amerického samohybného raketometu M270

další články ohledně planety Mars, jako jsou kosmické sondy, vozítka, mise apod.
 Program Mars – sovětský kosmický program, sondy Mars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Mars 96
 ExoMars – budoucí mise Evropské vesmírné agentury v projektu Aurora
 Mars Exploration Rover – název mise dvou vozítek americké agentury NASA
 Mars Express – současná mapovací mise Evropské vesmírné agentury
 Mars Global Surveyor – sonda americké agentury NASA pro mapování Marsu
 Mars Odyssey – americká sonda pro hledání vody a průzkum polárních čepiček
 Mars Pathfinder – americká sonda, která dopravila na Mars vozítko Sojourner
 Mars Reconnaissance Orbiter – americká mapovací sonda měřící současně i nadmořskou výšku
 Mars Sample Return – plánovaná mise pro sběr a odeslání marsovských hornin na Zem.
 Mars Science Laboratory – plánované vozítko americké NASA k Marsu
 Mars Astrobiology Explorer-Cacher – koncepce vozítka k Marsu
 Mars One – pokus založit na Marsu lidskou kolonii
historické události
 Operace Mars – vojenská operace z doby 2. světové války resp. Velké vlastenecké války

v kultuře
 Trilogie o Marsu – sci-fi knihy Rudý Mars, Modrý Mars a Zelený Mars
 Hudba z Marsu – československý film z roku 1955
 Mars – druhý disk alba Stadium Arcadium od skupiny Red Hot Chili Peppers
 Mars (film) – film Benjamina Tučka z roku 2018
 

geografie
 Mars (Ardèche) – francouzská obec v departementu Ardèche
 Mars (Gard) – francouzská obec v departementu Gard
 Mars (Loire) – francouzská obec v departementu Loire
 Mars-la-Tour – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Mars-sous-Bourcq – francouzská obec v departementu Ardensko
 Mars-sur-Allier – francouzská obec v departementu Nièvre
 Les Mars – francouzská obec v departementu Creuse
 Petit-Mars – francouzská obec v departementu Loire-Atlantique

Externí odkazy